Jacob & Josef Kohn (Яков и Iосиф Конъ) — фирма по выделке гнутой венской мебели, основанная во второй половине XIX века в Австро-Венгрии Якобом Коном и его сыном Йозефом.

Фирма «Кон» являлась основным конкурентом фирмы «Братья Тонет» (фр.).

В конце XIX — начале XX века Акционерное Общество «Яков и Иосифа Конъ» поставляло в Царскую Россию около полутора тысяч моделей гнутой венской мебели. Имело в России свои фабрики, представительства и магазины.

Фирма основана Якобом Коном в 1849 году. В 1878 году она была создана под именем Якоб и Йозеф Кон. На парижской выставке первое место получило салонное кресло за конструкцию ножек. Позже в Киеве в начале XX века данное кресло сбрасывали со второго этажа в рекламных целях соревнуясь с подобными изделиями конкурентов и победили.

Примечания

Литература 

 Jacob & Josef Kohn. Memorandum of the firm Jacob & Josef Kohn, Wsetin, (Austria, Moravia) for the centennial exhibition in Philadelphia 1876. Philadelphia Museum of Art. Museum Library. [NK2545 .K64m PDF].
 Julio Vives Chillida, Jacob & Josef Kohn. Una mirada desde Barcelona. La casa de muebles Kohn en la Exposición Universal de Barcelona de 1888: madera curvada, historicismo y modernismo, Barcelona, Editorial La Plana, 2006, ISBN 978-84-934664-8-0.
 Julio Vives Chillida, Josef Hoffmann y Jacob & Josef Kohn en la Kunstschau Wien de 1908. La pequeña casa de campo: una efímera obra de arte total, 2008 Editorial Lulu.com (print on demand), ISBN 978-1-4092-0239-4.
 Генрих Гацура, Jacob & Josef Kohn Furniture. J & J Kohn on the Furniture market of Imperial Russia 2008, ISBN 5-7071-0372-4. 
 Генрих Гацура. «Мебель Тонета». Каталог мебели, 2001;

Ссылки 
 КАТАЛОГ мебели Якоб и Йозеф Кон (указана не вся мебель)
 КРЕСЛО ФИРМЫ КОНН - 1-Е МЕСТО В ПАРИЖЕ
 надпись 1850-е до 1878 (основания фирмы Я и Й Кон)

Производители мебели